Onderdistrict in Indonesië
 Gapura (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Sumenep in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Gapura (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
 Gapura (Pujut), een plaats in het regentschap Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara